Kindia (regio), regio in Guinee
 Kindia (prefectuur), prefectuur in Guinee, in bovengenoemde regio
 Kindia (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur